La monaca di Monza (Marianna De Leyva) è un personaggio del XVII secolo reso celebre dal romanzo I promessi sposi. La sua vicenda storica è stata al centro anche di varie altre opere del teatro, della cinematografia e della televisione.

Cinema
La monaca di Monza, film diretto da Raffaello Pacini (1947)
La monaca di Monza, film diretto da Carmine Gallone (1962)
La monaca di Monza, film diretto da Eriprando Visconti (1969)
La vera storia della monaca di Monza, film diretto da Bruno Mattei (1980)
La monaca di Monza - Eccessi, misfatti e delitti, film diretto da Luciano Odorisio (1987)

Teatro
La monaca di Monza, opera teatrale di Giovanni Testori

Televisione
Virginia, la monaca di Monza, fiction di Rai1 del 2004